Стенли Пру́зинер (; ) — американский врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1997 года. Доктор медицины, директор Института нейродегенеративных заболеваний и профессор неврологии Университета Калифорнии в Сан-Франциско, где трудится с 1972 года.

Член Национальных Академии наук (1992) и Медицинской академии США, а также Американского философского общества (1998), иностранный член Лондонского королевского общества (1997).

Биография 
Родители, Лоренс Прузинер и Мириам Спигел, — из семей еврейских иммигрантов из Российской империи; отец был архитектором.
Предки учёного жили в Минске, Шклове, Могилёве, Пружанах и Мире. В 1892 году его прадед, юрист Вульф Пружинер, был вынужден покинуть Москву в связи с указом о выселении евреев из города; в 1896 году он эмигрировал в Америку.

В 1969—1972 гг. работал в Службе общественного здравоохранения США. Член Американской академии искусств и наук.

 Нобелевский лауреат
В 1997 году Нобелевская премия по физиологии и медицине в области медицины досталась американцу Стенли Прузинеру за выдающееся открытие прионов — нового биологического источника инфекции, и за объяснение основных принципов его действия.

Стенли Прузинер добавил прионы в список хорошо известных инфекционных агентов, таких как бактерии, вирусы, грибы и другие паразиты. В нормальных условиях прионы — это безвредные клеточные белки, однако, они обладают природной способностью превращаться в устойчивые структуры, являющиеся причиной нескольких смертельных заболеваний головного мозга у людей и животных.

Прионовые болезни могут быть наследственными, передаваться от больного к здоровому животному или человеку, или возникать спонтанно. Пораженный участок мозга имеет характерную губчатую структуру, свидетельствующую об обширном поражении нервных клеток, что приводит к выраженным неврологическим симптомам, таким как снижение тонуса мышц, слабоумие, потеря памяти и бессонница.

Что же касается открытия Стенли Прузинера, то оно к тому же помогает понять биологические механизмы других деменций (по-латыни — приобретённое слабоумие), таких, например, как болезнь Альцгеймера и, возможно, скоро позволит создать новые лекарства и новую стратегию лечения заболеваний, которые обессиливают мозг и делают его беспомощным.

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединённых Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Редактор 12 книг, автор более 350 научных работ. Имеет 50 патентов США. Автор мемуаров «Madness and Memory» (2014).

Награды 
 1991 — 
 1992 — Премия Макса Планка
 1993 — 
 1993 — Международная премия Гайрднера
 1993 — Премия Диксона
 1994 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования
 1995 — 
 1995/96 — Премия Вольфа по медицине
 1996 — 
 1996 — 
 1997 — 
 1997 — Премия Луизы Гросс Хорвиц
 1997 — Нобелевская премия по физиологии и медицине
 1998 — Медаль Бенджамина Франклина
 2010 — Национальная научная медаль США в номинации «Биологические науки»

Примечания

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета

Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии из США
Медики США
Биохимики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Национальной медицинской академии США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Профессора Калифорнийского университета в Сан-Франциско
доктора медицины
Мемуаристы США
Награждённые медалью Микробиологического общества
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Лауреаты Потамкинской премии
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты премии Диксона
Лауреаты Ласкеровской премии
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Лауреаты премии Луизы Гросс Хорвиц
Лауреаты премии Гумбольдта